Олимпийский конфликт 668—580/572 до н. э. — соперничество между элейцами и писатами за контроль над Олимпией и право проведения Олимпийских игр.

Начало конфликта 
Олимпия с древним святилищем находилась на землях Писы, которые в IX или начале VIII века до н. э. были захвачены элейцами. Элейцы организовали или возобновили Олимпийские игры, сначала, по-видимому, для атлетов Пелопоннеса, затем всей Греции. Этим они добились известности, а также получили значительный источник дохода.

С конца VIII века до н. э., после победы в Первой Мессенской войне, спартанцы распространили своё влияние на Элиду и Олимпию. Этим были недовольны враги Спарты аргосцы, и на следующий год после разгрома спартанцев при Гисиях царь Аргоса Фидон объединился с писатами, ввел войска в Олимпию и изгнал оттуда элейцев. Свои действия он мотивировал тем, что борется за наследство царя Темена, десятым потомком которого себя считал, а Олимпийские игры, по преданию, были основаны предком Темена Гераклом. Фидон сам провел 28-е Олимпийские игры (668 до н. э.), а затем передал контроль над ними писатам.

Борьба элейцев с писатами 
Элейцы, благосостояние которых зависело от проведения игр, начали борьбу с жителями Писы; некоторые подробности этих войн сообщает Павсаний. Союзниками писатов были жители Скиллунта в Трифилии, также враждовавшие с Элидой. По словам Павсания, в 34-ю олимпиаду (644—640 до н. э.) писаты во главе с царем Панталеонтом собрали союзников из соседних областей (Трифилии и некоторых общин Элиды), заняли Олимпию и провели игры. В 48-ю олимпиаду (588—584 до н. э.) элейцы выступили против Дамофонта, сына Панталеонта, обвинив его в намерении поднять мятеж, но этот конфликт был улажен миром.

Павсаний сообщает, что игры 668 и 644 до н. э. были объявлены элейцами незаконными и исключены из официального списка; а по сведениям Юлия Африканского, писаты провели игры с 30-х по 52-е (660—572 до н. э.)

Пирр, наследовавший своему брату Дамофонту, выступил против элейцев в союзе с городами Трифилии Макистом и Скиллунтом, а также жителями Диспонта, отпавшими от Элиды. В этом конфликте элейцев поддержала Спарта, которой был нужен союзник против Трифилии, Аркадии и Аргоса. Сближению между Элидой и Спартой способствовало сходство их политических режимов, так как элейцы придерживались элитаристских принципов, как и спартиаты, и превращали зависимые племена в периеков.

Покорение Писы 
В первые десятилетия VI века до н. э. спартанские войска помогли элейцам покорить Пису и захватить Олимпию и Трифилию, и с 580 или 572 до н. э. Элида снова руководила играми. Земли Писы были опустошены, население обращено частью в рабов, частью в периэков, Скиллунт и другие города разрушены, а жители изгнаны. Со Спартой элейцы заключили военный союз (симмахию), а в середине VI века до н. э. Элида вошла в состав Пелопоннесского союза.

Она была очень важным союзником для спартанцев, так как служила источником денежных средств, и за время существования Пелопоннесского союза Спарта ни разу не вмешалась в её внутренние дела, а военная мощь спартанцев гарантировала безопасность проведения игр и способствовала процветанию области.

Писа смогла снова подняться против захватчиков только после разгрома Спарты фиванцами и формального роспуска Пелопоннесского союза; при поддержке аркадцев писатам удалось добиться временного успеха, но затем они были окончательно разгромлены.

Примечания

Литература 
 
 
 

Войны Древней Греции
Войны VII века до н. э.
Войны VI века до н. э.
Античные Олимпийские игры